Machilipatnam (auch Masulipatnam oder Masula) ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh.

Machilipatnam ist Hauptstadt des Distrikts Krishna. 
Die Stadt liegt 355 km nördlich von Chennai an der Küste des Golfs von Bengalen. Der Fluss Krishna mündet 50 km südlich ins Meer.

Die nationalen Fernstraßen NH 9 (Machilipatnam–Vijayawada) und NH 18 (Kurnool–Chittoor) treffen sich in Machilipatnam.

Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl von Machilipatnam 169.892.
Ende 2015 wurde die Stadt in den Status einer Municipal Corporation erhoben.

Persönlichkeiten 
Söhne und Töchter der Stadt:
 K. Chandrasekharan (1920–2017), Mathematiker
 A. Sharath Kamal (* 1982), professioneller Tischtennisspieler

Klimatabelle

Weblinks 

 Webseite der Machilipatnam Municipality (Stadtverwaltung)

Einzelnachweise 

Ort in Andhra Pradesh
Municipal Corporation in Andhra Pradesh
Distrikt Krishna